De botanische standaardafkorting van Olof Peter Swartz
 Het Strafwetboek (België)